China Gate (1957), een Amerikaanse film onder regie van Samuel Fuller
China Gate (1998), een Indiase film onder regie van Rajkumar Santoshi